Провінція Етідзен
Етідзен (Фукуй) — місто.
Мінамі-Етідзен — містечко.
Етідзен (Ню, Фукуй) — містечко.